3 miejscowości w Polsce 
 Goranin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Czerniejewo 
 Goranin – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Czerniejewo 
 Goranin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Ślesin

Nazwy podobne
 Goranin-Folwark – część wsi Goranin w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Ślesin
 Goraninek